Szathmáry Árpád (1847–1901) színész, rendező
 Szathmáry Árpád (1869–1914) színész, rendező
 Szathmáry Árpád (1930–2014) tanár